Республиканский турнир памяти Рашида Мамедбекова () — юношеский открытый республиканский турнир по борьбе, проводящийся ежегодно в память о первом азербайджанском призёре Олимпийских игр Рашиде Мамедбекове.

I Республиканский турнир памяти Рашида Мамедбекова 
В ноябре 2009 года в память о первом азербайджанском призёре Олимпиады Рашиде Мамедбекове в спорткомплексе «АБУ-Арена» в Баку состоялся юношеский открытый республиканский турнир по борьбе, победителями которого, наряду с азербайджанскими борцами стали и борцы из Венгрии и России.

II Республиканский турнир памяти Рашида Мамедбекова 
21 августа 2010 года начались отборочные соревнования второго турнира по борьбе среди юношей (1994—1996 гг. рождения), посвящённого Рашиду Мамедбекову. Отборочные соревнования проводились в 8 регионах Федерации борьбы Азербайджана (Баку, Евлахе, Сумгаит, Шемахы, Ленкорань, Гёйчай, Гянджа и Нахичеванская АР): в Евлахе с 21 по 23 августа, в Гейчае с 24 по 26 августа, в Гяндже с 27 по 29 августа, в Ленкоране с 30 августа по 3 сентября, в Нахичеване с 4 по 5 сентября, в Шемахе с 4 по 6 сентября, в Сумгаите с 7 по 8 сентября, и в Баку с 16 по 19 сентября. Сначала боролись борцы вольного стиля, затем — греко-римского.

Отборочный тур

Евлах 
В отборочном туре, проходившем в Молодёжно-спортивной школе Евлаха участвовало 84 спортсмена по вольной и 65 — по греко-римской борьбе. Победителями в вольной борьбе стали: Илькин Хашимов (42 кг, Евлах), Наджмеддин Джибраев (46 кг, Закаталы), Гурбан Ариев (50 кг, Закаталы), Шамиль Гурбанов (54 кг, Белакан), Эльчин Сулейманов (58 кг, Евлах), Мурад Омаров (63 kq, Белакан), Рёял Мехдиев (69 кг, Евлах), Рустам Хочперов (76 кг, Белакан), Фархад Аббасов (85 кг, Евлах), Бейряк Шукюрлу (100 кг, Барда), а в греко-римской — Джавад Меджизаде (42 кг, Мингечаур), Шабан Шириев (46 кг, Белакан), Халид Халидов (50 kq, Белакан), Мухаммед Шухиев (54 кг, Белакан), Исмаил Ибрагимли (58 кг, Мингечаур), Эльман Папахов (63 кг, Белакан), Гаджимурад Багманов (69 кг, Белакан), Самир Севиндикзаде (76 кг, Мингечаур), Мухаммед Базаров (85 кг, Белакан), Гаджимурад Чопчиев (100 кг, Белакан).

Баку 

В отборочном туре, проходившем в Спортивно-олимпийском комплексе «Серхедчи» в Баку участвовало 215 спортсменов по вольной и 275 — по греко-римской борьбе. Победителями в вольной борьбе стали Садыг Садыгов (42 кг, ROİL), Али Гулиев (46 кг, «Pəhləvan»), Рёял Эюбов (50 кг, ROİL), Руслан Аббасов (54 кг, «Neftçi»), Нурлан Агаев (58 кг, ROİL), Алим Гурбанов (63 кг, «Zenit»), Илкин Аббасов (69 кг, «Təhsil»), Арзу Гаджиев (76 кг, «Zenit»), Агшин Мамедов (85 кг, ROİL), Анаширин Гараев (100 кг, UGİM), а в греко-римской — Али Мамедов (42 кг, ROİL), Мурад Базаров (46 кг, ROİL), Шахин Захидов (50 кг, ROİL), Сакит Гулиев (54 кг, «Neftçi»), Тогрул Дамиров (58 кг, «Neftçi»), Орхан Нуриев (63 кг, «Təhsil»), Эльнур Велиев (69 кг, «Cəngi» GK), Эльмеддин Рамазанов (76 кг, «Cəngi» GK), Камран Бабаев (85 кг, ROİL), Турмен Эюбов (100 кг, ROİL).

Финальный тур 
Сам турнир проходил с 5 по 10 ноября 2010 года в Баку.

Источники 

Соревнования по борьбе в Азербайджане